Женская Лига чемпионов УЕФА 2018/19 — восемнадцатый розыгрыш турнира и десятый с момента преобразования его в Лигу чемпионов. Квалификационный раунд турнира проходил с 7 по 13 августа, матчи плей-офф начались 12 сентября 2018 года. Финальный матч турнира был сыгран 18 мая 2019 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена». Впервые в истории соревнования место проведения финала не совпадает с мужским турниром.

Участники турнира 
Футбольные федерации, занимающие места с 1 по 12 в рейтинге УЕФА, представлены двумя командами. Остальные ассоциации представлены чемпионами своих стран. Лучшие восемь стран рейтинга напрямую делегируют своих представителей в 1/16 финала, также с этой стадии турнир начнут чемпионы стран, занимающих в рейтинге места с 9 по 12. Остальные сорок команд, принимающих участие в соревнованиях, начнут турнир с квалификационного раунда. Полный список участников розыгрыша опубликован УЕФА 9 июня 2018 года.

 Примечания
 1.  Второе место в чемпионате Италии заняла «Брешиа», которая была приобретена «Миланом». Право участвовать в Лиге чемпионов в дополнительном матче разыграли «Фиорентина» и «Таваньякко» (3:0).
 2.  Чемпион Греции ПАОК дисквалифицирован УЕФА. Право на участие в Лиге чемпионов перешло к серебряному призёру «Элпидесу».

Результаты

Квалификационный раунд 

Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 22 июня 2018 года. При жеребьёвке команды были поделены на четыре корзины в соответствии с таблицей клубных коэффициентов на начало сезона. Участники разбиты на десять групп по четыре команды. Турниры в группах состоятся в один круг, матчи пройдут с 7 по 13 августа 2018 года. Десять победителей групп и две лучших команды, из числа занявших второе место, выходят в 1/16 финала (при определении лучшей из вторых команд не учитываются результаты матчей против команд, занявших четвёртые места в группах).

Группа 1 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 2 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 3 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 4 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 5 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 6 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 7 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 8 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 9 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Группа 10 

Источник: uefa.com
 (H) Host — принимающая сторона

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 
Жеребьёвка 1/16 финала состоялась 17 августа 2018 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария. Первые матчи прошли 12 и 13 сентября, ответные — 26 и 27 сентября 2018 года.

|}

Отчёты о матчах 1/16 финала 
<center>Цюрих победил по сумме двух матчей 6:1</center>

<center>Фиорентина победила по сумме двух матчей 4:0</center>

<center>Аякс победил по сумме двух матчей 4:1</center>

<center>Лион победил по сумме двух матчей 7:0</center>

<center>Русенгорд победил по сумме двух матчей 3:0</center>

<center>Брондбю победил по сумме двух матчей 3:2</center>

<center>Челси победил по сумме двух матчей 11:0</center>

<center>Атлетико Мадрид победил по сумме двух матчей 3:1</center>

<center>Вольфсбург победил по сумме двух матчей 3:0</center>

<center>Славия Прага победила по сумме двух матчей 7:0</center>

<center>Барселона победила по сумме двух матчей 4:3</center>

<center>Глазго Сити победил по сумме двух матчей 2:1</center>

<center>Бавария победила по сумме двух матчей 11:0</center>

<center>Пари Сен-Жермен победил по сумме двух матчей 6:1</center>

<center>Линчёпинг победил по сумме двух матчей 10:1</center>

<center>Лиллестрём победил по сумме двух матчей 4:0</center>

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 1 октября 2018 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.
 

Первые матчи прошли 17/18 октября, ответные — 31 октября/1 ноября 2018 года.

|}

Отчёты о матчах 1/8 финала 
<center>Бавария победила по сумме двух матчей 5:0</center>

<center>Вольфсбург победил по сумме двух матчей 10:0</center>

<center>Лион победил по сумме двух матчей 13:0</center>

<center>Барселона победила по сумме двух матчей 8:0</center>

<center>Пари Сен-Жермен победил по сумме двух матчей 5:2</center>

<center>Челси победил по сумме двух матчей 7:0</center>

<center>Славия Прага победила по сумме двух матчей 3:2</center>

<center>Лиллестрём победил по сумме двух матчей 3:1</center>

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 09 ноября 2018 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.
 

Первые матчи прошли 20/21 марта, ответные — 27 марта 2019 года.

|}

Отчёты о матчах 1/4 финала 
<center>Бавария победила по сумме двух матчей 6:2</center>

<center>Барселона победила по сумме двух матчей 4:0</center>

<center>Лион победил по сумме двух матчей 6:3</center>

<center>Челси победил по сумме двух матчей 3:2</center>

1/2 финала 
Жеребьёвка 1/2 финала состоялась 09 ноября 2018 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария. Первые матчи прошли 21 апреля, ответные — 28 апреля 2019 года.
 
 

|}

<center>Лион победил по сумме двух матчей 3:2</center>

<center>Барселона победила по сумме двух матчей 2:0</center>

Финал

Статистика турнира

Бомбардиры 
,

Лучшие ассистенты

Символическая сборная турнира 
Символическая сборная по версии УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2018 год в женском футболе
2019 год в женском футболе
2018
Европейский футбол в сезоне 2018/2019